McCloy ou MacCloy est un patronyme écossais et irlandais
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Helen McCloy (1904-1994), auteur américain de roman policier ;
 John McCloy (1895-1989), juriste et banquier américain ;
 June MacCloy (1909-2005), actrice américaine ;
 Peter McCloy (1946-), footballeur écossais ;
 Philip McCloy (1896-1972), joueur puis entraîneur écossais de football.

Patronyme irlandais